Сезон «Шахтаря» (Донецьк) 2013—2014 — 23-ій сезон донецького «Шахтаря» у чемпіонатах України.

Склад команди

Основний склад

Гравці, які перебували в оренді

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Суперкубок

Чемпіонат України

Статистика матчів

Турнірна таблиця 

|- align=center style="background-color:#FF99FF;"
| —
| align=left |
| —
| —
| —
| —
| —
| —
|}

</onlyinclude>

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Ліга чемпіонів

Груповий етап 

|}

Ліга Європи

Плей-оф

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли в оренду

|-

Бомбардири

Сухі матчі

Дисциплінарні порушення

Відвідуваність матчів

Чемпіонат України 

Домашні матчі

Виїзні матчі

Кубок та Суперкубок України

Матчі єврокубків 

Домашні матчі

Виїзні матчі

Примітки 

Шахтар Донецьк
Сезони ФК «Шахтар» Донецьк
2013 в українському спорті
2014 в українському спорті